Kutenai (Indijanci)
 Kutenai (rijeka)